Betker ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Betker (* 1960), deutscher Stadtsoziologe und Hochschullehrer
 Jan Betker (* 1960), kanadische Curlerin
 Lars Betker (* 1971), deutscher Gewichtheber